Anne Hoarau (1991) – giocatrice di canoa polo francese
 Claude Hoarau (1942) – politico francese
 Gélita Hoarau (1956) – politico francese
 Guillaume Hoarau (1984) – calciatore francese
 Élie Hoarau (1938) – politico francese
 Julie Hoarau (1987) – giocatrice di canoa polo francese
 Pauline Hoarau (1994) – modella francese
 Sylvie Hoarau (1970) – cantante francese

Altro
 Stadio Théophile Hoarau – stadio di Saint-Louis, nell'isola della Riunione